Собю́сс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди. Населення —  осіб (2011)

Муніципалітет розташований на відстані близько 640 км на південний захід від Парижа, 140 км на південь від Бордо, 65 км на південний захід від Мон-де-Марсана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Посилання 

 Офіційний сайт Собюсс
 Собюсс на сайті французького Національного інституту географії
 Собюсс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Собюсс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 343 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 844,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ланди

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ланди